Le tournoi de squash DAC Pro Squash Classic se déroule du 7 au 11 février 2023 à Détroit. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA World Tour Silver et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participantes dont huit joueuses têtes de série et une wild card, Alison Thomson.

Les trois premières têtes de série sont battues en quart de finale.

Dotation et points 
La dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi 
 Saison 2022-2023 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Compétition de squash à Détroit (Michigan)
Sport aux États-Unis en février 2023
Squash en 2023